Het seizoen 2015/2016 was het ??ste seizoen van SSC Napoli in het Italiaanse voetbal en het 70ste in de hoogste afdeling van het Zuid-Europese land. De club uit Napels stond onder leiding van trainer-coach Maurizio Sarri, de opvolger van de vorig seizoen naar Real Madrid vertrokken Rafael Benítez. Aanvaller Gonzalo Higuaín groeide dit seizoen uit tot topscorer van de Serie A. De spits uit Argentinië scoorde maar liefst 36 keer in 35 competitiewedstrijden. Op 25 april prolongeerde Juventus de Italiaanse landstitel, nadat het als tweede geplaatste Napoli met 1-0 verloor van AS Roma. Het verschil tussen beide teams was daardoor opgelopen tot een onoverbrugbare kloof van twaalf punten, met nog drie wedstrijden te spelen.

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Napoli, die in het seizoen 2015/16 als tweede eindigden in de Serie A.

Coppa Italia

Wedstrijden

UEFA Europa League

Wedstrijden

2016
Napoli